Bannerdale Beck ist der Name folgender Flüsse im Lake District, Cumbria, England

 Bannerdale Beck (Howegrain Beck), ein Zufluss des Howegrain Beck in der Civil Parish Martindale
 Bannerdale Beck (River Glenderamackin), ein Zufluss des River Glenderamackin in der Civil Parish Mungrisdale